I Tu carne sono un gruppo Grindcore/Goregrind, formato nel febbraio del 1997 ad Alicante  in Spagna. Il loro nome in spagnolo significa "la tua carne". Sono stati influenzati da vari generi come: Grindcore/Punk/Goregrind e Death metal; dando vita ad un Goregrind spagnolo, unico nel suo genere. In gran parte delle loro canzoni parlano di satanismo, perversione, violenza ed abusi descrivendo nei dettagli ogni emozione, come paura, ansia e voglia di uccidere brutalmente.

Formazione 
 Kojo (voce)
 Bolinga (chitarra)
 Flipi (basso e voce)
 Cristobal (chitarra)
 Rober (batteria e voce)

Discografia 
 Tu Carne - Antologia Del Horror Extremo [Full-length CD, 2001]
 Tu Carne - Mixomatosis [Split MCD, 2002]
 Tu Carne - Me Quedo Con Tu Dolor! [Full-length CD, 2002]
 Tu Carne - El Muermo [Split MCD, 2003]
 Tu Carne - Germen / Agony Terror System [Split CD,2003]
 Tu Carne - Rompeprop [Split CD, 2004]
 Tu Carne - C.S.S.O. [Split EP,2004]
 Tu Carne - Sarcophaga Carnaria [Split EP, 2004]
 Tu Carne - Bowel Stew [Split EP, 2004]
 Tu Carne - Mixomatosis / Voice of Hate [Split CD, 2005]
 Tu Carne - Culto a la Muerte [Full-length CD, 2007]
 Tu Carne - The Pig (Split) Sessions [Best of/Compilation CD, 2008] 
 Tu Carne - Mondo Carne [Full-length CD, 2010]
 Tu Carne - Necrocannibalistic Vomitorium [Split MCD, 2011]
 Tu Carne - Ultimo Mondo Cannibale [Split EP, 2012]
 Tu Carne - Desmembrados" [MCD / MLP, 2013]
 Tu Carne - The Creatures From The Tomb [Split MCD, 2014]
 Tu Carne - Pornocaust / CxQxMxFx / Clotpump [4 Way Split CD, 2014]

Collegamenti esterni 
 

Gruppi musicali spagnoli